Форте () — итальянская фамилия.

Люди 
  (род. 1926) — американский музыковед.
 Форте, Бруно (род. 1949) — итальянский богослов.
  (род. 1981) — американский баскетболист.
  (род. 1975) — американский музыкант, продюсер.
  (род. 1986) — британский футболист.
 Форте, Кармен (1886—1964) — французская скрипачка.
 Форте, Марлен (род. в начале 1960-х) — кубино-американская актриса и продюсер.
 Форте, Марсио Винисиус (род. 1977) — итальянский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
  (род. 1985) — американский .
 Форте, Симоне (род. 1996) — итальянский легкоатлет.
 Форте, Уилл (род. 1970) — американский актёр-комик и сценарист.
 Форте, Франческо (1929—2022) — итальянский политик, экономист и академик.
  (1908—2007) — англо-итальянский бизнесмен, основатель  (гостиницы и рестораны, существовала с 1935 по 2001 год).
 Форте, Энтони (род. 1968), более известный как  — американский рэпер.

Прочее 
 Форте — «громко» в музыке.
 «Форте» — российский футбольный клуб из Таганрога.
 «Форте» — белорусский мини-футбольный клуб из Могилёва.
  — французский фильм 2020 года.
 Forte — венгерский производитель фотоматериалов (1922—2007).
 Kia Forte — название автомобиля Kia Cerato в США.

См. также 
 Форте-деи-Марми — коммуна в Италии.